

Presentación previa 
La pareja croata Antonio Veić y Franko Škugor pudieron defender exitosamente obtenido la pasada temporada al derrotar a la pareja formada por el moldavo Radu Albot y el neozelandés Artem Sitak en la final, 6–4, 7–63.
.

Cabezas de serie 
  Radu Albot /  Artem Sitak (FINAL)
  Sebastian Bader /  Gerald Melzer (Cuartos de final)
  'Franko Škugor /  Antonio Veić (CAMPEONES)
  Toni Androić /  Nikola Mektić (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Arad 2014